Дми́трий И́горевич Анто́нов:
 Антонов, Дмитрий Игоревич (род. 1980) — российский историк, специалист в области русской средневековой культуры, семиотики иконографии, культурной антропологии.
 Антонов, Дмитрий Игоревич (род. 1996) — украинский футболист, защитник